

Aeronautica 
 go! – compagnia aerea statunitense
 Go Air – compagnia aerea indiana
 Go Fly – compagnia aerea britannica, ora parte di easyJet

Cinema 
 Go - Una notte da dimenticare (Go) – film statunitense del 1999
 Go – film giapponese del 2001

Codici 
 GO – codice vettore IATA di Kuzu Airlines Cargo
 GO – codice FIPS 10-4 delle Isole Gloriose
 GO – codice ISO 3166-2:BR del Goiás (Brasile)
 GO – codice ISO 3166-2:ID di Gorontalo (Indonesia)
 GO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Gorizia (Italia)
 GO – codice ISO 3166-2:NG di Gombe (Nigeria)

Giochi 
 Go – antico gioco da tavolo cinese

Informatica 
 Go – un linguaggio di programmazione sviluppato da Google.

Musica 
 Go – supergruppo fondato da Stomu Yamashta attivo negli anni settanta
 Go – album di Paul Chambers del 1959
 Go – album di Dexter Gordon del 1962
 Go – album dei Go del 1976
 Go – singolo degli Asia del 1985, dall'album Astra
 Go – album degli Hiroshima del 1987
 Go – singolo di Moby del 1992, dall'album Moby
 Go! – singolo di Roberto Molinaro del 1994
 Go – singolo dei Pearl Jam del 1995
 Go! – album dei Letters to Cleo del 1997
 Go – album dei Thin Lizard Dawn del 1999
 Go! – album dei Fair Warning del 2000
 Go – album dei Bo Gumbos del 2001
 Go – album di Skunkhour del 2001
 Go – album degli Ear Unit del 2002
 Go – album degli H2O del 2002
 Go – album di Pat Benatar del 2003
 Go – album dei Vertical Horizon del 2003
 Go – album di Dusminguet del 2004
 Go!!! – singolo dei Flow del 2004
 Go – album dei Vivid del 2004
 Go! – singolo di Common del 2005
 Go – singolo degli Steriogram del 2005
 Go – singolo degli Hanson del 2007
 Go – album di Mario del 2007
 Go! – album di Daryl Stuermer del 2007
 Go – album di Jónsi del 2010
 Go – album di Rare Folk del 2011
 Go – album dei Motion City Soundtrack del 2012
 Go – singolo di Grimes del 2014
 Go – singolo dei Chemical Brothers del 2015
 Go! – singolo di Lil Yachty del 2018 estratto dalla colonna sonora di Teen Titans Go! Il film
 Go – singolo dei The Black Keys del 2019
 GO – singolo di The Kid Laroi e Juice Wrld del 2020

Persone
Christopher Go – politico filippino
Gary Go – cantante britannico
Go Soo – attore sudcoreano

Sport 
 GO – nelle statistiche del baseball, eliminazioni su battute a terra (ground outs)

Altro 
 Go – termine giapponese che indica lo pseudonimo con cui si firma un artista
 GO – targa automobilistica di Nova Gorica (Slovenia)
 GÖ – targa automobilistica del circondario di Gottinga (Germania)
 Gò – Nome comune del pesce gobide Zosterisessor ophiocephalus

Altri progetti